Éthiopiens peut désigner :
 Éthiopiens (mythologie grecque) ;
 Éthiopiens (peuple).